(1708-1776), médecin britannique
 John Wall Callcott (1766-1821), compositeur anglais
 John William Wall (1910-1989), écrivain britannique
 John Wall (1938-2010), homme politique provincial canadien
 John Wall (né en 1990), joueur de basket-ball américain